Luiz Figueiredo ist der Name folgender Personen:

* Luiz Alberto Figueiredo (* 1955), brasilianischer Diplomat
 Luiz Cláudio de Castro Figueiredo (Cacau; * 1961), brasilianischer Volleyballspieler 
 Luiz Eduardo Figueiredo (Dudú; * 1991), brasilianischer Fußballspieler